Mužská čtyřhra BNP Paribas Open 2018 probíhala v první polovině března 2018. Do deblové soutěže indianwellského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl jihoafricko-americký pár Raven Klaasen a Rajeev Ram, jehož členové nestartovali společně. Klaasen nastoupil s Australanem Michaelem Venusem, aby ve druhém kole podlehli Ramovi hrajícímu po boku Chorvata Ivana Dodiga. Ti poté skončili ve čtvrtfinále na raketách Johna Isnera s Jackem Sockem.

Vítězem se stal americký nenasazený pár John Isner a Jack Sock, který ve finále zdolal americké turnajové sedmičky Boba a Mika Bryanovi po zvládnutých tiebreacích obou setů. Američtí bratři startovali na turnaji podvacáté v řadě. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a po triumfu na Rolex Shanghai Masters 2016 získali druhou společnou trofej. Isner vybojoval pátý deblový titul na okruhu ATP Tour, respektive třetí ze série Masters, a pro Socka to bylo jubilejní desáté takové turnajové vítězství a také třetí v sérii Masters.

Isner se Sockem se stali třetí dvojicí za předešlých 30 let Indian Wells Masters, která neztratila žádný set, čímž navázali na vítěze z let 2008 a 2012.

Nasazení párů 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (1. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2018